Rickers ist der Familienname folgender Personen:

 Elsbeth Rickers (1916–2014), deutsche Politikerin (CDU)
 Folkert Rickers (1938–2011), deutscher evangelischer Theologe, Autor und Hochschullehrer
 Gehrt Rickers (1872–1936), deutscher Lehrer und Politiker (SPD), MdL Preußen
 Hans Rickers (1899–1979), deutscher Landschaftsmaler
 Heiner Rickers (* 1966), schleswig-holsteinischer Landtagsabgeordneter
 Johannes Rickers (1893–1965), Pastor und Forscher zur Heimatgeschichte und Bauernhäusern
 Karl Rickers (1905–1999), deutscher Journalist
 Willy Rickers (1882–1957), deutscher Politiker (CDU)